Takashi Ono
Takashi Miike
Takashi Shimizu
Hara Takashi
Takashi Kogure
Takashi Shimura
Takashi Fukunishi
Takashi Amano
Takashi Kanai
Takashi Tezuka
Takashi Tsukamoto
Takashi Koura
Takashi Kitano
Takashi Aizawa
Takashi Inui
Takashi Hosokawa
Takashi Nishiyama
Takashi Gojobori
Desambiguação